Un homme et son chien, tableau réalisé par Antonio Rotta en 1860 ;
 Un homme et son chien () est un film néerlandais réalisé par  en 1998 ;
 Un homme et son chien est un film français réalisé par Francis Huster en 2008.